Copa Sudamericana 2012 var den elfte säsongen av den sydamerikanska fotbollsturneringen Copa Sudamericana. För 2012 års säsong kommer 47 lag att deltaga (från de tio länderna anslutna till Conmebol), vilket är en utökning med åtta lag från föregående säsong. Alla länder får fyra platser vardera i turneringen, förutom Argentina som kommer att få ha sex deltagande lag och Brasilien som kommer att få 8 lag. Tidigare fick alla länder för Argentina och Brasilien enbart tre platser vardera. Dessutom får de regerande mästarna ytterligare en plats. Turneringen kommer att spelas med utslagsmatcher i form av dubbelmöten. Segraren av Copa Sudamericana kvalificerar sig för Recopa Sudamericana 2013 mot segraren av Copa Libertadores 2012 samt för Suruga Bank Cup 2013 mot vinnaren av J. League 2012.

Deltagande lag
Totalt deltar 47 lag i Copa Sudamericana 2012, varav 8 från Brasilien, 6 från Argentina, 5 från Chile och fyra från de övriga sju länderna i CONMEBOL. Lagen gick in i antingen den första omgången (alla lag förutom ett från Chile samt alla lag från Argentina och Brasilien), den andra omgången (lagen från Brasilien och Argentina) eller i åttondelsfinalen (ett lag från Chile, tillika de regerande mästarna).

Preliminära omgångar

Första omgången

Andra omgången

Slutspel

Slutspelsträd

Åttondelsfinaler

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Se även
Copa Libertadores 2012
Recopa Sudamericana 2013
Suruga Bank Cup 2013

2012 i Sydamerika
Fotbollssäsongen 2012
2012